MACG steht als Abkürzung für:

 Marine Air Control Group 48, NS Great Lakes, IL, USA
 Mixed Airborne Commando Group, angliziert für die französische Geheimdiensteinheit im Indochinakrieg Groupement de Commandos Mixtes Aéroportés, siehe GCMA
 Museo de Arte Contemporaneo Alvar y Carillo Gil in Mexiko-Stadt

MACG